

Toponyme 

 Abbadia San Salvatore, commune d'Italie ;
 Abbadia Cerreto, commune d'Italie ;
 Abbadia Lariana, commune d'Italie ;
 Château d'Abbadia, situé en France, construit par Antoine d'Abbadie d'Arrast, savant français.

Patronyme 

 Luigia Abbadia (1821–1896), chanteuse italienne d'opéra ;
 Natale Abbadia (1792-1861), musicien italien.

Voir aussi